Veiðileysufjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Veiðileysufjörður (fjord i Island, lat 66,33, long -22,70), Västfjordarna, 
 Veiðileysufjörður (fjord i Island, lat 65,94, long -21,39), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar